Henry Daniel Grillfors, född 2 juli 1982 i Enköping, är en svensk ishockeytränare och tidigare ishockeyspelare. Han har bland annat spelat för HV71, Linköping HC och Mora IK i SHL, men även HIFK i Finska FM-ligan.

Spelarkarriär 
Grillfors började sin hockeykarriär i Enköpings SK och värvades 1999 till Västerås IK:s ungdomslag. Han debuterade i Västerås A-lag säsongen 2001/2002 och har spelat där i 6 säsonger.

Under säsongen 2005/2006 värvades Grillfors till elitserielaget HV71 där han spelade till säsongen 2011/2012. Den 22 april 2012 anslöt Grillfors till Linköping HC.

2014 valde Grillfors att testa på spel utomlands med en kort sejour i Schweiz med SC Bern och sedan tre säsonger i Finland med Helsingfors IFK.

Sommaren 2017 flyttade Grillfors hem till Sverige för spel med Mora IK i SHL. I en försäsongsmatch 2018 åkte Grillfors på en ryggskada som gjorde att han missade hela säsongen 2018/2019.
24 maj 2019 blev det klart att Grillfors avslutar spelarkarriären efter skadeproblemen och istället blir assisterande tränare i Mora.

Klubbar
  Enköpings SK HK (moderklubb), Division 2, 1997–1998
  Västerås Hockey, Hockeyallsvenskan, 1998–2006
  HV71, SHL, 2006–2012
  Linköping HC, SHL, 2012–2014
  SC Bern, Nationalliga A, 2014 
  HIFK, FM-ligan, 2014 –2017
 Mora IK, SHL, 2017–2019

Referenser

Noter

Externa länkar 

Födda 1982
Idrottare från Enköping
Levande personer
Män
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i HV71
Spelare i Linköping HC
Spelare i Mora IK
Spelare i SC Bern
Spelare i Västerås Hockey
Svenska ishockeyspelare